Le château du Lude peut désigner les châteaux français suivants :

 Le château du Lude situé au Lude dans le département de la Sarthe ;
 Le château du Lude situé à Jouy-le-Potier dans le département du Loiret.
 Le château du Petit Lude situé à Albi dans le département du Tarn.

Références